Deregeçit kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Monargá (ort), Eparchía Ammochóstou,

Turkiet 

 Dargeçit (distriktshuvudort i Turkiet), Mardin, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar